Horburg ist der Name folgender Orte:

 Horburg, Ortsteil der Gemeinde Barum im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Horburg, Ortsteil der Ortschaft Horburg-Maßlau der Stadt Leuna, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Horburg, ehemaliger deutscher Name von Horbourg, einem Ortsteil der Gemeinde Horbourg-Wihr im Département Haut-Rhin, Region Grand Est, im Elsass
 Basel-Horburg, ein ehemaliges städtisches Quartier von Basel

Horburg ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Burg Horburg, eine abgegangene Burg bei Staufen-Etzenbach im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schloss Horbourg, ein abgegangenes Schloss in Horbourg-Wihr, Frankreich
 Schloss Horburg, ein abgegangenes Schloss bei Basel, Schweiz

Horburg bezeichnet außerdem:
 Horburg (Adelsgeschlecht), elsässisches Adelsgeschlecht
 Grafschaft Horburg, linksrheinische Besitzung des Hauses Württemberg von 1324 bis 1796

Siehe auch:
 Horborch